Томинский — название населённых пунктов в России:
 Томинский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Томинский — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

См. также 
Новотоминский